

Astronomia 
 58 Concordia – asteroide scoperto nel 1860

Botanica 
 Concordia (Dactylorhiza maculata) – nome comune di un'orchidea spontanea in Italia

Geografia 
 Argentina
 Concordia – capoluogo del dipartimento di Concordia 
 Brasile
 Concórdia – quartiere di Belo Horizonte
 Concórdia – città dello stato di Santa Catarina
 Concórdia do Pará – comune dello stato del Pará
 Colombia
 Concordia – comune del dipartimento di Antioquia
 Concordia – comune del dipartimento di Magdalena
 Puerto Concordia – comune del dipartimento di Meta
 Ecuador
 La Concordia – capoluogo del Cantone di La Concordia nella Provincia di Esmeraldas
 Honduras
 Concordia – comune del dipartimento di Olancho
 Italia
 Concordia Sagittaria – comune nella città metropolitana di Venezia
 Concordia sulla Secchia – comune in provincia di Modena
 Messico
 Concordia – comune dello stato di Sinaloa
 Concordia – comune dello stato del Chiapas
 Nicaragua
 La Concordia – comune del dipartimento di Jinotega
 Stati Uniti d'America
 Concordia – capoluogo della Contea di Cloud, Kansas
 Concordia – città della Contea di Lafayette, Missouri
 Concordia – CDP della Contea di Middlesex, New Jersey

Mitologia 
 Concordia – figura della mitologia romana

Paleontologia 
 Concordia – genere di rettili fossili del Carbonifero

Altro 
 Concordia – virtù civile spesso rappresentata in pittura e scultura con allegorie
 Concordia – nome proprio di persona femminile italiano
 Concordia – base scientifica in Antartide
 Concordia – gioco da tavolo
 Concordia di Leuenberg – testo teologico
 Coro Concordia – coro italiano
 Costa Concordia – nave da crociera naufragata il 13 gennaio 2012
 Germinal Concordia (1913-1980) – partigiano, anarchico e politico italiano
 La Concordia – antico quotidiano italiano